Пятницкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пятницкое — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Пятницкое — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Пятницкое — село в Рогнединском районе Брянской области.
 Пятницкое — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Пятницкое — село в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Пятницкое — село в Горшеченском районе Курской области.
 Пятницкое — упразднённое село в Елецком районе, вошло в черту села Большие Извалы.
 Пятницкое — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Пятницкое — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Пятницкое — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Пятницкое — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Пятницкое — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Пятницкое — разъезд (нп) в Пачелмском районе Пензенской области.
 Пятницкое — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Пятницкое — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Пятницкое — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Пятницкое — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Пятницкое — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Пятницкое — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Пятницкое — село в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Пятницкое — село в Печенежском районе Харьковской области.